LWN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Shirak di Gyumri (Armenia)
 LWN.net – rivista online di informatica